

События 
 Консулы цезарь Крисп и цезарь Константин.
 Весна — Лициний объявляет войну Константину. 1 июля — Поражение Лициния при Адрианополе. Лициний отступил в Византий. Крисп разгромил в Геллеспонте флот Лициния. 18 сентября — Лициний пытался снять осаду Византия и разбит при Хризополе(ныне село Шаркёй, Турция), около Никомедии. Лициний попадает в плен в Никомедии и отправлен в Фессалоники. Констанций провозглашён цезарем.
 324 — Император Рима Мартиниан.
 324 — Епископ Антиохии Роман.
 324 — Епископ Антиохии Павлин I (324 и 332).
 324—330 — Епископ Антиохии Евстафий I.
 Синод в Антиохии. Евсевий Цезарейский защищал арианство.
 Подавлен мятеж Ван Дуня (). (Китай)
 324 — Христианство стало государственной религией Грузии.

Скончались 
 Го Пу

См. также